Bentivoglio ima više značenja:
 Bentivoglio, Bologna
 Bentivoglio, Rovigo